Osek je ime več naselij v Sloveniji in Avstriji:

 Osek, Nova Gorica, vas v Mestni občini Nova Gorica, jugozahodna Slovenija
 Osek, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, vas v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah, severovzhodna Slovenija
 Zgornji Osek (), vas na Avstrijskem Štajerskem